Doručak kod Tiffanyja (1961), Oscarom nagrađeni film iz 1961. s Audrey Hepburn i pod redateljskom palicom Blakea Edwardsa, zasnovan na Capoteovom romanu
 Doručak kod Tiffanyja (roman), roman iz 1958. Trumana Capotea